Дрежник може бити:

 Дрежник (Ужице), насељено мјесто у градској општини Ужице, Република Србија
 Дрежник, древни српски град изнад Великог Рзава, могуће Пљевља 
 Дрежник (Решетари), насељено мјесто у општини Решетари, Република Хрватска
 Дрежник (Чрномељ), насељено мјесто у општини Чрномељ, Република Словенија
 Дрежник (Костељ), насељено мјесто у општини Костељ, Република Словенија
 Дрежник Град, насељено мјесто у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска
 Дрежник (тврђава), утврђење из средњег века на Кордуну, Република Хрватска